Томас (Томми) Томпсон (; родился 15 августа 1995 года в Лумисе, США) — американский футболист, нападающий клуба «Сан-Хосе Эртквейкс».

Томас — сын известного американского футболиста, участника Олимпийских игр в Лос-Анджелесе Грегга Томпсона.

Клубная карьера 
Томпсон — воспитанник «Сан-Хосе Эртквейкс». 7 августа 2014 года в матче против канадского «Торонто» он дебютировал в MLS. В том же году для получения игровой практики Томас на правах аренды выступал за клуб USL «Сакраменто Рипаблик».

Международная карьера 
В 2015 году Томпсон был включён в заявку на участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Гватемалы, Арубы, Панамы, Ямайки, Сальвадора и Тринидада и Тобаго. В поединке против арубцев Томас забил гол.

В том же году в составе молодёжной сборной США Томпсон принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Зеландии, Мьянмы, Колумбии и Сербии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»